De Eidgenössische Technische Hochschule, afgekort ETH, bestaat twee universiteiten in Zwitserland.

 ETH Zürich - de universiteit in Zürich
 École Polytechnique Fédérale de Lausanne - de universiteit in Lausanne